Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Polen. IJsland heeft geen ambassade in Polen.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Polen
IJslandse